Референдум о созыве Конституционной ассамблеи для разработки и принятия новой конституции Венесуэлы состоялся 25 апреля 1999 года. Избирателям было предложено ответить на два вопроса:
 Должна ли созываться Конституционная ассамблея?
 Согласны ли вы с предложением президента о том, как должна избираться Ассамблея (каждый избиратель имеет десять голосов)?

В результате большинство участников референдума положительно ответили на оба вопроса. Явка избирателей составила 37,8 %.

Результаты 
1. Должна ли созываться Конституционная ассамблея?

2. Согласны ли вы с предложением президента о том, как должна избираться Ассамблея (каждый избиратель имеет десять голосов)?

Примечания

Литература 
  ISBN 978-0-19-928358-3

История Венесуэлы
Референдумы 1999 года